Царицын:
 Царицын — название города Волгоград до 1925 года.
 Царицын — посёлок в Городищенском районе Волгоградской области.
 Царицын, Константин Иванович (1923—2004) — Герой Советского Союза.

См. также